Репирачи има више значења:

 Репирачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Репирачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику